Superligaen 1997-98 var den 8. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra den 25. juli 1997 til den 1. juni 1998.

Brøndby IF vandt mesterskabet og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. Silkeborg IF på andenpladsen kom sammen med FC København på tredjepladsen i kvalifikation til UEFA Cuppen. Vejle BK, AB og Lyngby FC på henholdsvis fjerde-, femte- og sjettepladsen kvalificerede sig alle til UEFA Intertoto Cup. Ikast FS og OB rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.

Stillingen

Resultater

Topscorere

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1997/98 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt på NetSuperligaen 
 Peders Fodboldstatistik 

1997-98
Fodbold i 1997
Fodbold i 1998